Los carpoléstidos (Carpolestidae) son una familia de mamíferos plesiadapiformes similares a primates que vivieron en Norteamérica y Asia desde mediados del Paleoceno hasta principios del Eoceno. Se caracterizan típicamente por dos premolares posteriores superiores grandes. Pesaban unos 20-150 gr y tenían el tamaño aproximado de un ratón. Aunque forman parte de la orden de los plesiadapiformes, que podrían haber originado los primates, los carpoléstidos eran demasiados derivados y especializados para ser los antepasados directos.

Filogenia 

Se ha propuesto que está relacionado con los primates y los otros plesiadapiformes de la siguiente manera, en el cladograma puede notarse que son el grupo hermano de los primates y posiblemente sean sus precursores directos:

Referencias 

 Fleagle, J. G. 1999. Primate Adaptation and Evolution. San Diego, Academic Press.
 Mikko's Phylogeny Archive

Plesiadapiformes